Lekkoatletyka na Igrzyskach Afrykańskich w 1978 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane w Algierze w Algierii.

Rozegrano 23 konkurencje męskie i 14 kobiecych. Mężczyźni po raz pierwszy rywalizowali w chodzie na 20 kilometrów i w dziesięcioboju, a kobiety w pięcioboju.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Igrzyska Afrykańskie 1978
1978 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Algierii
1978